Omskrivning kan syfta på:

Matematik
Omskrivning – ett matematiskt ekvivalent uttryck, se Identitet (matematik)
Omskriven cirkel – inom geometri

Språk
Omskrivning – som är förskönande, förmildrande eller beslöjande, se Eufemism
Omskrivning – förenkla eller förtydliga en text, se Parafras
Omskrivning – ett skriftsystem där varje främmande tecken motsvarar ett translittererat tecken, se Translitteration